Герсилия — жена Ромула, одна из тридцати похищенных римлянами сабинянок.
 (206) Герсилия — довольно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к тёмным богатым углеродом астероидам класса C.